Villalbarba kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villalbarba (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Villalbarba (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar